Girolamo De Rada, scrittore italiano
 Rodrigo Jiménez de Rada, vescovo spagnolo